Никола́й Григо́рьевич Ни́конов (10 декабря 1930, Свердловск — 11 июня 2003, Екатеринбург) — советский и российский писатель. Член правления Союза писателей России, ответственный секретарь Екатеринбургской организации союза писателей с 1988 года. Заслуженный работник культуры РФ.

Биография 
Родился в Свердловске в Мельковской слободе в семье бухгалтера и учительницы. В 1951 году окончил историко-филологический факультет Свердловского педагогического института. С 1954 по 1960 год работал преподавателем в военном училище, в 1963—1968 годах — учителем и затем директором школы рабочей молодёжи.

С 1968 года полностью посвятил себя писательскому ремеслу и работе в Союзе писателей СССР. Первая книга для детей «Берёзовый листок» представляла собой собрание сказок, в которых юному читателю говорилось о любви к природе и внимании к мелочам окружающей жизни.

Некоторое время обучался живописи, в 1969 году был слушателем Высших литературных курсов при Литературном институте. Писателя называли «уральским Пришвиным».

Член КПСС с 1958 года, член Союза писателей СССР с 1959 года. Избирался членом ревизионной комиссии СП СССР в 1973—1991 годах. Член правления Союза писателей РСФСР (1968—1991), секретарь правления с 1988 по 1991 год. Член правления Союза писателей России с 1999 года.

Скончался 11 июня 2003 года. Похоронен на Сибирском кладбище.

Семья 
 жена — Антонина Александровна Никонова, учитель русского языка и литературы;
 сын — Николай Николаевич Никонов, офицер Советской Армии, погиб в 1975 году;
 дочь — Илона Николаевна Попова, преподаватель английского языка.

Библиография 
Произведения писателя переведены на армянский, белорусский, итальянский, литовский, немецкий, украинский, французский и эстонский языки.

Детская литература 
 Березовый листок. — Свердловск, 1955 (сказки для малышей).
 «Сказки леса»
 Мальчишки. — Свердловск, 1962 (повесть).
 Лесные дни. — М., 1965 (повесть).
 Солнышко в берёзах. — Свердловск, 1965 (повесть).
 Глагол несовершенного вида. — Свердловск, 1969, 1984 (повесть).
 Лунный копр. — М.: Детская литература, 1989.

Художественная литература 
 «Листья»
 «Вкус жизни»
 повести «Кассиопея»
 повесть «Балчуг»
 повесть «Воротник»
 Мой рабочий одиннадцатый. 1975 (повесть о школе рабочей молодёжи)
 След рыси. Поэма в прозе. 1977.
 Певчие птицы. След рыси. Поэма в прозе. — М.: Художественная литература, 1983.
 1983 — повесть «Старикова гора» (вышла книгой в 1990 году)
 Весталка. Роман. — М.: Современник, 1986.
 Северный запад. — Свердловск: Средне-Уральское издательство, 1987.
 «Размышление на пороге»
 «В поисках вечных истин»
 «Париж стоит мессы»
 «Орнитоптера Ротшильда»
 «Ледниковый период»
 1995 — роман «Чаша Афродиты»
 Весталка. Чаша Афродиты. Романы. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000.
 2000 — роман «Стальные солдаты»

Научно-популярная литература 
 Певчие птицы.
 Созвездие кактусов. — Свердловск, 1978.

Награды 
 медаль «За доблестный труд» (1970);
 орден Дружбы народов (1980);
 медаль «Ветеран труда» (1985);
 заслуженный работник культуры РФ
 лауреат премии губернатора Свердловской области (2000).

Память 
 В Екатеринбурге одна из улиц названа именем Николая Никонова.

Примечания

Литература 
 
 <

Ссылки 
 Информация о писателе на сайте Rus-Art.ru. — 10.11.2008.
 Анкета на сайте Биография.ру — 10.11.2008.
 Работы в литературных журналах (с 2000 года) . — 10.11.2008.
 Кузин Н. Без хрестоматийного глянца: Светлой памяти Николая Григорьевича Никонова // «Урал». — 2003. — № 12 

Выпускники Уральского педагогического университета
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XX века 
Русские писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Похороненные на Сибирском кладбище (Екатеринбург)